Андре́й Ко́стин:
 Костин, Андрей Александрович (род. 1974) — российский онколог, член-корреспондент РАН.
 Костин, Андрей Евгеньевич (род. 1973) — украинский юрист и политик.
 Костин, Андрей Леонидович (род. 1956) — российский банкир и финансист.
 Костин, Андрей Львович (1947—2000) — российский художник, график.
 Костин, Андрей (род. 1979) — эстонский футболист.